Сезон 1999/2000 стал для «Баварии» 35-м в чемпионате Германии и 100-м со дня основания клуба. В марте 2000 года клуб отмечал свое столетие. Клуб в юбилейный сезон выиграл все внутренние трофеи, но в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/2 финала от будущего победителя Реал Мадрида.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:15.850.000

Зима 

Убытки:700.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:2.700.000

Зима 

Прибыль:750.000

Общие убытки:16.550.000

Общая прибыль:3.450.000

Разница:13.100.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 Обладатель кубка Германии — «Бавария», по итогам чемпионата квалифицировалась в Лигу чемпионов, а «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как финалист кубка.
2 С «Айнтрахта» было снято 2 очка из-за нарушения лицензирования.

Кубок Германии

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Соревнования

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1999/2000